Studs Not On Top (SNOT) é o nome, em língua inglesa, de uma técnica de construção utilizando blocos LEGO. Pode ser livremente traduzida em língua portuguesa como "sem os pinos no topo". Considerada pelos AFOL como uma técnica avançada, destina-se a reduzir a distância entre o modelismo convencional e modelismo em LEGO.

Com esta técnica procura se evitar que os pinos ("studs") do bloco LEGO apareçam no topo das construções, como é normal. Para esse fim, recorre-se a "tiles" ou à parte lisa das peças colocadas numa posição não-convencional.

Entre as vantagens no seu emprego, destacam-se:

os blocos ou partes inteiras do modelo podem ser utilizadas em multiplas direções;
formas e contornos que não podem ser construídos com peças normais podem ser alcançados;
os modelos tornam-se mais realísticos e mais detalhados.

Em língua alemã a técnica é denominada de "Schleim".

Ligações externas
 SNOT em HoMa's World of Bricks
 SNOT Guide em Classic Space
 SNOT Construction Techniques em ILTCO
 Escher's "Relativity" in LEGO

Lego